Calvo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jorge Calvo
 Esperanza Calvo
 Jorge O. Calvo